Glossário — lista de termos de um determinado domínio de conhecimento 
Nomenklatura — classe dirigente dos sistemas socialistas

Ciências

Química 
Nomenclatura IUPAC — sistema de nomeação de compostos químicos e de descrição da ciência química em geral

Biologia 
Sistemática — área da biologia dedicada a inventariar e descrever a biodiversidade e compreender as relações filogenéticas entre os organismos
Taxonomia — parte da sistemática que define os grupos de organismos biológicos
Nomenclatura binomial — conjunto de normas que regulam a atribuição de nomes científicos às espécies de seres vivos
Nomenclatura trinomial — forma estendida da nomenclatura binomial
Nomenclatura filogenética
Nomenclatura vernácula — nomes de organismos que são baseados na língua vernácula
Classificação científica
Nome botânico

Desambiguações de ciências